Нелли Наильевна Жиганшина (; род. 31 марта 1987, Москва) — российская и немецкая фигуристка, выступавшая в танцах на льду. В паре с Александером Гажи становилась шестикратной чемпионкой Германии (2007, 2011—2015) и участницей Олимпийских игр (2014).

По состоянию на 15 февраля 2015 года пара занимала одиннадцатое место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Её младший брат — Руслан Жиганшин — фигурист, выступал в танцах на льду за Россию.

Карьера 
Фигурным катанием начала заниматься в 1990 году в возрасте трёх лет. До 2004 года выступала за Россию в паре с Денисом Баздыревым. В 2005 году встала в пару с немецким фигуристом Александром Гажи, с которым каталась за Германию. Сначала пара тренировалась у Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой, позже у Олега Волкова и Александра Жулина. Весной 2009 года фигуристы переехали в Оберстдорф и тренировались у Ростислава Синицына и Мартина Скотницкого.

На своём первом чемпионате Германии (2006) они стали бронзовыми призёрами. В следующем сезоне пара стала чемпионами Германии, что позволило им дебютировать на чемпионате Европы и мира, где они стали шестнадцатыми и восемнадцатыми соответственно.

В 2008 году фигуристы уступили титул чемпионов Германии и пропустили чемпионат Европы, но выступили на мировом первенстве, заняв восемнадцатое место. В последующие два сезона пара была в числе призёров национального первенства, но не участвовала ни в серии этапов Гран-при, ни европейском и мировом первенствах.

На чемпионате Германии 2011 пара второй раз завоевала национальный титул и получила право выступить на чемпионате Европы, где заняла достаточно высокое седьмое место. Последний раз немецкие танцоры попадали в десятку лучших на чемпионатах Европы в 2003 году, когда Кати Винклер и Рене Лозе заняли пятое место. Кроме этого, седьмое место Жиганшиной и Гажи позволило немецкой федерации фигурного катания на чемпионатк Европы 2012 заявить две танцевальные пары.

Завершили соревновательную карьеру после чемпионата мира 2015 года, на котором пара из-за заболевания Гажи не смогла стартовать. После чего Жиганшина начала работать тренером по фигурному катанию в Оберстдорфе.

Результаты

Примечания

Ссылки 

 

Фигуристы России
Фигуристы Германии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2014 года